Fuetsch ist der Familienname von
 Alois Fuetsch (1860–1935), österreichischer Orgelbauer
 Gottfried Fuetsch (1909–1989), österreichischer Bildhauer und Holzschnitzer
 Joachim Fuetsch (1766–1852), österreichischer Komponist und Cellist